Příjmení Abeille nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Gaspard Abeille (1648–1718) – francouzský duchovní, spisovatel a dramatik
 Elzéar Abeille de Perrin (1843–1911) – francouzský entomolog
 Ludwig Abeille (1761–1838) – německý pianista a hudební skladatel